Federated Auto Parts 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 400 varv (300 miles, 482,803 km) på den 0,75 mile långa D-formade ovalbanan Richmond Raceway i Richmond i Virginia i USA. Loppet har körts årligen sedan 1958 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Richmond Raceway, det andra är Toyota Owners 400.

Tidigare namn 
 Richmond 200 (1958)
 Capital City 200 (1959–1961)
 Capital City 300 (1962–1968)
 Capital City 250 (1969)
 Capital City 500 (1970–1975)
 Capital City 400 (1976–1980)
 Wrangler Sanfor-Set 400 (1981–1985)
 Wrangler Jeans Indigo 400 (1986–1987)
 Miller High Life 400 (1988–1989)
 Miller Genuine Draft 400 (1990–1995)
 Miller 400 (1996)
 Exide Nascar Select Batteries 400 (1997–1999)
 Chevrolet Monte Carlo 400 (2000)
 Chevrolet Monte Carlo 400 with the Looney Tunes (2001–2002)
 Chevy Rock & Roll 400 (2003–2009)
 Air Guard 400 (2010)
 Wonderful Pistachios 400 (2011)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet framskjutet från lördag 6 september till söndag 7 september på grund av kraftigt regn och starka vindbyar orsakat av orkanen Hanna.
  – Loppet startade sent lördag kväll och avslutades tidigt söndag morgon efter att regnoväder orsakat försening av starten och ett timslångt avbrott en tredjedel in i loppet.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Virginia
Återkommande sportevenemang med premiär 1958